Buinsk ist der Name mehrerer Orte in Russland:
einer Stadt in Tatarstan, siehe Buinsk (Tatarstan)
einer Siedlung städtischen Typs in Tschuwaschien, siehe Buinsk (Tschuwaschien)